Това е списък на страните по консумация на кафе на глава от населението за 2003, според :
 	
  11,4 kg
  9,2 kg
  9,1 kg
  9 kg
  8,1 kg
  7,9 kg
  7,5 kg
  7,4 kg
  6,8 kg
  6,6 kg
  5,7 kg
  5,6 kg
  5,5 kg
  5,4 kg
  5,1 kg
  5 kg
  5 kg
  4,9 kg
  4,7 kg
  4,6 kg
  4,4 kg
  4,3 kg
  4,2 kg
  4,1 kg
  4 kg
  4 kg
  4 kg
  3,9 kg
  3,8 kg
  3,7 kg
  3,5 kg
  3,5 kg
  3,3 kg
  3,3 kg
  3,3 kg
  3,3 kg
  3,2 kg
  3 kg
  3 kg
  2,9 kg
  2,9 kg
  2,9 kg
  2,8 kg
  2,7 kg
  2,3 kg
  2,3 kg
  2,2 kg
  2 kg
  1,7 kg
  1,7 kg
  1,7 kg
  1,6 kg
  1,6 kg
  1,5 kg
  1,5 kg
  1,5 kg
  1,5 kg
  1,4 kg
  1,4 kg
  1,4 kg
  1,4 kg
  1,3 kg
  1,3 kg
  0,9 kg
  0,6 kg
  0,2 kg
  0,09 kg
  0,02 kg

Бележки

Вижте също 
 Списък на страните по консумация на чай

Списъци на страни
+